Les artères segmentaires proviennent des branches de l'artère rénale. Il y a 5 artères segmentaires par rein : 
 Branche antérieure :
 supérieure
 inférieure
 antérieure :
 antéro-supérieure
 antéro-inférieure
 Branche postérieure :
 postérieure

Elles vascularisent les 5 segments du rein, de mêmes noms.

Terminaison 
Les artères segmentaires donnent des artères lobaires puis interlobaires qui deviennent des artères arquées au-dessus des pyramides rénales.

Notes et références 

Artères segmentaires
Anatomie du rein